

Cinema
 Gangsters (The County Fair) – film del 1932 diretto da Louis King
 Gangsters – film del 1979 diretto da Mac Ahlberg
 Gangsters – film del 1992 diretto da Massimo Guglielmi
 Gangsters – film del 2002 diretto da Olivier Marchal

Musica 
 I Gangsters – gruppo musicale spalla del cantante Riz Samaritano

Videogiochi 
 Gangsters: Organized Crime – videogioco del 1998 prodotto da Eidos Interactive (1998)